Педерналес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 2,3 км². Население — 352 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

История 
Город основан в 15 году.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бискайи